Магистрат може бити:

 Магистрат, изабрани функционер у старом Риму;
 Магистрат у Земуну, српски споменик културе;
 Магистрат у Сремским Карловцима, историјско управно здање.